Ifé, de heilige stad van de Yoruba in Nigeria
 IFE, Federaal Electoraal Instituut (Instituto Federal Electoral), Mexicaanse verkiezingscommissie